Het chemisch element renium (Re), met een atoommassa van 186,207(1) u, bezit 1 stabiele isotoop: 185Re, met een abundantie van ongeveer 37,4%. Deze isotoop wordt ervan verdacht via α-verval te vervallen tot de stabiele isotoop 181Ta. Daarnaast komt in de natuur ook de radio-isotoop 187Re voor, die een halfwaardetijd van 41 miljard jaar bezit en tevens de meest voorkomende isotoop van dit element is (ongeveer 62,4%). Ook indium en telluur vertonen dit verschijnsel. 

Renium-187 is ook een primordiaal radionuclide, dat in de geochronologie wordt gebruikt in de renium-osmiumdatering van zeer oude gesteenten. De overige 32 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van renium is 160Re, met een halfwaardetijd van ongeveer 860 microseconden. De langstlevende is 187Re, met een halfwaardetijd van 41 miljard jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element